

Кларктон — місто, штат Міссурі
 Кларктон — місто, штат Північна Кароліна